Lunulospora är ett släkte av svampar. Lunulospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lunulospora